Cikujang (Gunungguruh), een plaats in Indonesië
Cikujang (Serangpanjang), een plaats in Indonesië